Guthrie steht für:

 Guthrie (Familienname), Familienname

Guthrie ist der Name folgender Orte:
 Guthrie (Arizona)
 Guthrie (Illinois)
 Guthrie (Kentucky)
 Guthrie (North Carolina)
 Guthrie (Oklahoma), im Logan County
 Guthrie (Texas)
 Guthrie (Wisconsin), im Waukesha County
 Guthrie (Angus), Schottland
 Guthrie County, Iowa
 Guthrie’s Memorial, einen Streckenabschnitt des Snaefell Mountain Course auf der Isle of Man

Siehe auch:
 Guthrie-Test, Test bei Neugeborenen
 Guthrie Township